Caubous pode referir-se a:

 Caubous (Alta Garona)
 Caubous (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;

Desambiguações de topônimos